'Na sera 'e maggio/Celeste/'O ffuoco/Nuie è l'ottavo EP di Mina, pubblicato su vinile a 45 giri dall'etichetta discografica Italdisc nel novembre 1960.

Il disco 
Nella discografia ufficiale è incluso, come tutti gli EP pubblicati in Italia, tra gli LP.

Il sottotitolo Mina canta Napoli può far confondere con la raccolta omonima Mina canta Napoli del 1966. Quest'ultima, sebbene contenga le tracce di questo Ep e altri brani che Mina ha cantato in napoletano, insieme a canzoni in napoletano di altri artisti, è stata inclusa, unico caso nella discografia ufficiale della cantante, tra gli album studio e non tra le raccolte.

L'elenco dei brani riportato sulla copertina non corrisponde all'ordine presente nel disco.

I 4 brani provengono dai due singoli pubblicati sempre a novembre del 1960: 'Na sera 'e maggio/Celeste e 'O ffuoco/Nuie. Solo  'Na sera 'e maggio è presente anche nell'album Due note del 1961.

Le 4 tracce sono contenute tutte anche nell'antologia del 2010 Ritratto: I singoli Vol. 2, che raccoglie tutti i singoli della cantante pubblicati dagli esordi al 1964.

Tracce 
Lato A (EPMH-1020/A)

Lato B (EPMH-1020/B)

Note

Collegamenti esterni